Zapotok (gmina Ig)
 Zapotok (gmina Kanal ob Soči)
 Zapotok (gmina Sodražica)